Burrup est 
 le nom de la péninsule  de Burrup, aussi nommé Murujuga d'après  la langue locale, située près de la ville de Dampier, en Australie occidentale ;
 Eddie Burrup,  pseudonyme  du peintre Elizabeth Durack.